Nou (fruit) és el fruit de la noguera.
 núcula és un tipus de fruit.
 Nou (fruit del noguer), fruit del noguer
 nombre nou nou del coll
 9, novè any després de Crist
 És el segon nombre nombre de Cullen.